Лев Платонов:
 Платонов, Лев Васильевич (род. 1940) — советский и российский футбольный тренер и функционер.
 Платонов, Лев Анатольевич (род. 1930) — советский государственный деятель, российский топ-менеджер. 1-й заместитель председателя Иркутского облисполкома, председатель Ангарского горисполкома. Генеральный директор компании «РУСИА Петролеум» (1992—1998).